Алексе́й Никола́евич Со́болев:
 Соболев, Алексей Николаевич (1871—1911) — русский лесовод, заведующий Охтенской казённой лесной дачей.
 Соболев, Алексей Николаевич — русский этнограф, священник, автор труда «Загробный мир по древнерусским представлениям» (1913).